Chervonoarmiis'ke puede referirse a:

Chervonoarmiis'ke, localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Chervonoarmiis'ke, localidad del Raión de Bolhrad en el óblast de Odesa (Ucrania).